valutičnjak, vrsta sedimentne stijene
konglomerat (kompanija)
konglomerat (teorija skupova)